Сигнатура — символ або ряд символів, унікальний ідентифікатор об'єкта, предмета чи документа, наприклад:

 Сигнатура у видавничій справі та поліграфії — порядковий номер зошита блоку книги, що розміщується в лівому кутку нижнього поля першої сторінки зошита і повторюється на третій сторінці із зірочкою.
 Сигнатура (фізика) — числова характеристика метричного тензора
 Сигнатура у фармацевтиці — частина рецепту із зазначенням способу вживання ліків, а також копія рецепту, що додається аптекою до виготовлених ліків.
 В інформатиці
 Сигнатура атаки (вірусу) — характерні ознаки комп'ютерної атаки або комп'ютерного вірусу, що застосовується для їх виявлення.
 Сигнатура функції у програмуванні — це сукупність, яка складається з її назви та формальних параметрів.
 Сигнатура файлу — набір байтів, служить «візитною карткою» якогось типу файлів.
 Контрольна сума
 Магічне число (програмування)
 У математиці
 Сигнатура (алгебра) — набір операцій і відношень, що задовольняють деяку систему аксіом
 Сигнатура (алгебра) — множина арності операцій і відношень алгебраїчної системи
 Сигнатура  в лінійній алгебрі — числова характеристика квадратичної форми чи псевдоевклідового простору
 Сигнатура (математична логіка) — набір символів, специфічних для конкретної системи, що визначають її формальну мову.

Див. також 
 Сигнатурка
 Підпис

Багатозначні терміни